Tennis kan avse:

Tennis – en sport
Tennis (datorspel) – till Nintendo Entertainment System från 1984
Tennis (musikalbum) – av Chris Rea från 1980

Se även
 Paddle tennis – amerikansk hybridform av lawn tennis som spelas på banor som är betydligt mindre än vanliga tennisbanor
Padeltennis – en racketsport som framför allt utövas i Spanien och i Latinamerika
 Real tennis – en ursprungligen europeisk racketsport som sedan 1500-talet spelats inomhus i särskilda bollhus
 Soft tennis – en ursprungligen japansk variant av lawn-tennis
 Bordtennis – en racketsport